Копи́рование (от  «множество») — процесс изготовления копии, то есть воспроизведения объекта, процесса, явления, информации.

В технике 

 Копирование конструктивное — создание, путём копирования конструкции образца (прототипа) некоего устройства/аппарата, полностью повторяющего конструкцию оригинала (клон, реплика, пиратская копия). Может быть полным или частичным (см. Обратная разработка), производиться как с, так и без нарушения патентных прав изначального производителя. Выполняется как с целью минимизировать затраты на разработку оригинала(клон, пиратская копия, подделка), так и по причине прекращения производства или при полной утрате исторически ценного оригинального объекта (реплика, реконструкция) - автомобиля, судна, изделия электроники, архитектурного объекта и т.п. К активно копируемым объектам можно также отнести уникальные запасные части и расходные материалы к различной популярной технике, "совместимые" варианты которых массово выпускаются сторонними производителями.

 Механическое копирование — воспроизведение режущим инструментом профиля], контура или формы изделий на токарных, фрезерных и других станках, оснащенных копировальными устройствами, или на специализированных копировальных станках. Впервые механическое копирование при обработке изделий резанием было применено в начале XVIII века русским механиком А. К. Нартовым.  В XIX веке получили распространение станки с механическим копировальным устройством, например копировально-фрезерные станки для гравирования, копировальные устройства, используемые на токарных и фрезерных станках. В начале XX века появились сложные копировальные станки со следящими системами. При копировании источником для воспроизведения профиля, контура или формы служат шаблон, образец, модель, чертёж и т. п., от которого через следящую систему, состоящую из воспринимающего устройства (датчика), усилительно-преобразующего устройства, цепи управления и исполнительного механизма, движение передаётся режущему инструменту.  Сложные механические копирные агрегаты постепенно вытесняются станками с компьютерным управлением и сервоприводом, не требующими подготовки уникальной оснастки. Простейший и общеизвестный пример механического копировального станка - станок для копирования дверных ключей.
 См. также: Дубликат

 Копирование с помощью 3D-сканирования - сравнительно новая альтернатива чисто механической обработке по копиру или образцу. В результате трёхмерного сканирования оригинала создаётся компьютерная модель объекта, после минимального контроля и редактирования пригодная для изготовления в  виде материальной копии на станке с ЧПУ или 3D-принтере. Может быть получена как непосредственно копия, так и промышленная пресс-форма для массового изготовления, по имеющемуся функциональному образцу или дизайнерской модели из пластичного материала, в любом доступном масштабе и с любыми конструкторскими изменениями.

 Копирование аудио- и видеоинформации, посредством соответствующего оборудования. Массовое легальное копирование носителя (диска, пластинки, кассеты) с целью распространения обычно называется тиражированием записи.

 Техническое моделирование как хобби - включает в себя, в числе прочего, изготовление моделей-копий (чаще всего - автомобилей, самолётов, судов, военной, железнодорожной техники) в уменьшенном масштабе, с той или иной тщательностью воспроизводящих внешний вид и функции оригинала.

В фотографии 
В фотографии копированием называют печатание контактным способом, обычно с применением копировальной рамки или копировального (контактного) станка.

В кинематографе 
В кинематографе — процесс создания прокатной копии фильма с негативного оригинала и звуковых записей также часто называется копированием, хотя в этом случае копия и оригинал сильно отличаются друг от друга.

В полиграфии 
В полиграфии — передача текста или изображения с фотоформы на покрытую светочувствительным слоем поверхность формного материала для последующего изготовления печатной формы.

В делопроизводстве 
 Копировальный аппарат

 Светокопирование
 Фотокопирование
 Электрографическое копирование
 Электронное копирование
 Термокопирование
 Гальванопластика

В информатике 
 Клонирование
 Резервное копирование
 механизм копирования при записи

В биотехнологии 
 Клонирование

См. также 
 Copy-paste
 Дублирование (резервирование)
 Заимствование (в лингвистике)

Ссылки 
 Copy/Paste по-советски
 Русский автопром — лаборатория клонирования

Примечания